Illja Aleksievič (1991) – calciatore bielorusso
 Svjatlana Aleksievič (1948) – giornalista bielorussa